Büdingen ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Büdingen, Stadt im Wetteraukreis in Hessen, veraltet auch Büdingen in Oberhessen
 Grafschaft Büdingen, ehemaliges Territorium im Heiligen Römischen Reich
 Landkreis Büdingen, ehemaliger Landkreis (1852–1972) in Hessen
 Büdingen (Merzig), einen Stadtteil der Kreisstadt Merzig im Landkreis Merzig-Wadern im Saarland
 einen Ortsteil der Gemeinde Nistertal im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz
 Büdingen-Park, ein 40.000 m² großes Naturareal in Konstanz, benannt nach dem ehemaligen Sanatorium Büdingen

Büdingen ist der Name folgender Orte im Département Moselle in Lothringen, Frankreich:

 Büdingen bei Diedenhofen, siehe Buding
 Büdingen unter Justberg, heute unter dem franz. Namen Budange ein Ortsteil von Fameck

Büdingen ist ein Namensteil folgender Personen:

 Adolf zu Ysenburg-Büdingen (1795–1859), deutscher Standesherr und Abgeordneter
 Anton von Isenburg-Büdingen zu Ronneburg (1501–1560), Graf
 Carl zu Ysenburg-Büdingen (1763–1832), Abgeordneter der kurhessischen Ständeversammlung
 Carl zu Ysenburg und Büdingen in Meerholz (1819–1900), hessischer Standesherr und Parlamentarier 
 Ferdinand Maximilian zu Ysenburg-Büdingen (1824–1903), deutscher Standesherr
 Georg zu Ysenburg-Büdingen (1794–1875), Generalleutnant und Abgeordneter
 Gustav zu Ysenburg und Büdingen-Meerholz (1863–1929), hessischer Standesherr und Parlamentarier
 Johann Ernst I. von Isenburg-Büdingen (1625–1673), Begründer der Büdinger Linie der Isenburger
 Heinrich Ferdinand zu Ysenburg-Büdingen (1770–1838), deutscher Standesherr und Abgeordneter

 Wolfgang Ernst I. von Isenburg-Büdingen (1560–1633), Burggraf von Gelnhausen

Sonstiges:

 Büdingen (Adelsgeschlecht), mittelalterliches Adelsgeschlecht in der östlichen Wetterau
 Isenburg-Büdingen, ysenburgische Grafschaft aus dem Erbe der vorigen

Siehe auch:
 Büding